

Населені пункти та їхні частини

 Сокуле — село в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Сокуле — село в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Сокуле — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства

 Сокуле — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Сокуле — село в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Сокуле — частина села Броніслави в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки